HT se može odnositi na:
 Hipertenzija, simptom bolesti
 .ht, Internet domen